Die The Dow Classic 1989 waren ein Tennisturnier der Damen in Birmingham. Das Rasenplatzturnier war Teil der WTA Tour 1989 und fand vom 12. bis 18. Juni 1989 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1989
Tennisturnier in Birmingham